Sidoarjo peut désigner :
 Sidoarjo, une ville d'Indonésie ;
 le kabupaten de Sidoarjo, un kabupaten d'Indonésie ;
 le volcan de boue de Sidoarjo, un volcan de boue d'Indonésie ;
 le Deltra Putra Sidoarjo, club de football d'Indonésie.